
Анзас () — река в России, протекает в Кемеровской области. Устье реки находится в 59 км по правому берегу реки Мундыбаш. Длина реки составляет 36 км, площадь водосборного бассейна 277 км².

Притоки
6 км: Берёзовая
12 км: Туга
21 км: Большой Алзынь
28 км: Илюшка

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кондома, речной подбассейн реки — Томь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания

Ссылки 
 

Притоки Мундыбаша
Реки Таштагольского района